Itapecerica kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapecerica da Serra, ort, São Paulo, 
 Itapecerica (ort), Minas Gerais, 
 Itapecerica (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar